Această listă conține cele 128 vârfuri din Alpi cu înălțimi peste 4000 m, conform clasificării întocmite de către UIAA (Uniunea Internațională a Asociațiilor de Alpinism).

Vârfuri
Alpi
Alpi